Людмила Андреевна Сорокина (19 августа 1944 — 22 сентября 1998) — советский и российский педагог, музейный работник. Первый начальник музея военно-воздушных сил Северного флота.

Краткая биография 

Сорокина Людмила Андреевна родилась 19 августа 1944 года в селе Платоно-Александровское Ханкайского района Приморского края в семье служащих. Родители — Андрей Тимофеевич и Анастасия Трофимовна Брюхины. В семье было трое детей: Людмила, Борис, Владимир.

В 1969 г. окончила исторический факультет Вологодского государственного педагогического института. Прошла профессиональный путь от пионервожатой средней школы № 91 г.Челябинска до заместителя директора учебно-воспитательного комплекса № 1696 г. Москвы. Работала в образовательных учреждениях Вологодской и Мурманской областей.

В 1973—1976 гг. была сотрудником Военно-морской академии (г. Ленинград).

В 1977 году принята на должность экскурсовода музея военно-воздушных сил Северного флота. После реорганизации музея, в декабре 1977 году Сорокина Л. А. назначена первым начальником музея ВВС СФ, которым она руководила до сентября 1985 года. За это время музей превратился в целый музейный комплекс, в состав которого вошли музей авиации Северного флота, дом-музей Ю. А. Гагарина, ангар с коллекцией авиационной техники военного и послевоенного времени. Музей становится центром краеведческой и военно-патриотической работы Мурманской области и всего Кольского полуострова. Музей ежегодно посещали и посещают десятки тысяч российских и иностранных гостей.

После переезда в г. Москву, в 1985—1987 гг. Л. А. Сорокина работала научным сотрудником Центрального Дома авиации и космонавтики им. М. В. Фрунзе.

Сорокина Л. А. имеет государственные награды.

Умерла 22 сентября 1998 года. Похоронена в г. Москве на кладбище «Ракитки».

Награды 

 Медаль «Ветеран труда» (1985)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)

Литература 

 Бойко В. С. Крылья Северного флота. — Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1976. — 317 с.
 Музей военно-воздушных сил Северного флота. 30 лет: Буклет. — Североморск, 2006.

Ссылки 
 Никто не забыт, ничто не забыто? «Независимая Газета», приложение «Субботник», выпуск № 25 (72) от 30.06.2001
 Музей ВВС СФ Фотоальбом об истории музея ВВС СФ.
 Герои заполярного неба Газета «Гудок», выпуск от 04.11.2004
 Гарнизон Федотово. Федотовская вечерняя школа.
 Пять дней за Полярным кругом. Заметки путешественника.
 Страница музея ВВС СФ.

Персоналии:Мурманская область
Директора музеев России
Педагоги России
Похороненные на кладбище «Ракитки»
Выпускники Вологодского педагогического университета